Либ — фамилия и топоним.

Известные носители
 Либ, Билл (род. 1966) — канадский музыкант и продюсер австрийского происхождения.
 Либ, Марк (род. 1980) — немецкий автогонщик и инженер.
 Либ, Эллиот (род. 1932) — американский математик и физик, профессор Принстонского университета.

Топоним
 Либ — остров в Тихом океане в архипелаге Маршалловы Острова.
 Либ — озеро на одноименном острове.